Nicolas-Claude-Joseph Godelle (1773-1842), archéologue et étymologiste français ;
 Camille Godelle (1804-1874), personnalité politique française ;
 Joseph-Isidore Godelle (1806-1867), ecclésiastique français ;
 Camille Godelle (1832-1899), fils de Camille, personnalité politique française.